

Aviazione 
 Dassault Mirage è nome generico di una serie di aerei militari prodotti dalla Dassault Aviation conosciuta col nome la "famiglia dei Mirage" che non è costituita dall'evoluzione di un unico aereo militare ma raccoglie velivoli con caratteristiche diverse:
 Dassault MD 550 Mirage – prototipo di aereo da caccia (1955)
 Dassault Mirage III – aereo da caccia (1956)
 Dassault Mirage IV – bombardiere strategico (1959)
 Dassault Mirage IIIT – prototipo derivato dal Mirage III (1964)
 Dassault Mirage IIIV – prototipo derivato dal Mirage III (1965)
 Dassault Mirage III F2 F3 – prototipo di aereo da caccia (1966)
 Dassault Mirage F1 – aereo da caccia (1966)
 Dassault Mirage 5 – aereo da caccia derivato dal Mirage III (1967)
 Dassault Mirage G – prototipo di aereo da caccia (1967)
 Dassault Mirage 2000 – aereo da caccia (1978) 
 Dassault Mirage 4000 – prototipo di aereo da caccia derivato dal Mirage 2000 (1979)
 Dassault Mirage 50 – aereo da caccia derivato dal Mirage 5 (1979)

Casinò 
 The Mirage – casinò di Las Vegas
 MGM Mirage – catena di hotel casinò

Musica 
 Mirage Records – etichetta discografica statunitense
 Mirage – band britannica di rock progressivo attiva tra il 1994 ed il 1997, che in origine si propose di fondere i Caravan ed i Camel
 Mirage – album dei Camel del 1974
 Mirage – album di Romano Mussolini del 1974
 Mirage – album di Richie Havens del 1977
 Mirage – album di Klaus Schulze del 1977
 Mirage – album dei Fleetwood Mac del 1982
 Mirage – album di Art Farmer del 1982
 Mirage – singolo degli Scotch del 1986
 Mirage – album dei Meat Puppets del 1987
 Mirage (Stasera la luna) – singolo dei Paps'n'Skar del 2004
 Mirage – album di Geoff Leigh e Cathy Williams del 2006
 Mirage – album di Armin van Buuren del 2010
 Mirage – album di Mell del 2010
 Mirage – album di Claudio Rocchi del 2012
 Mirage – EP delle T-ara del 2012

Personaggi 
 Mirage – personaggio del film d'animazione Gli Incredibili
 Mirage – due personaggi della DC Comics, un criminale nemico di Batman e un membro dei Teen Titans
 Mirage – personaggio della serie televisiva Aladdin
 Mirage – membro della fazione degli Autobot della serie di cartoni animati e fumetti Transformers

Altro 
 Mirage – film thriller del 1965 con Walter Matthau, Gregory Peck e Diane Baker
 Mirage – serie televisiva del 2020
 Mirage – produttore di apparati Hi-Fi
 Mirage – serie di automobili prodotte dalla casa automobilistica inglese J.W. Automotive Engineering Ltd.
 Mirage – soprannome degli elettrotreni serie RABDe 12/12 delle Ferrovie Federali Svizzere
 Classe Mirage – Type 14310 – classe di vedette russa
 Mirage – soprannome della pornostar Briana Banks
 Mirage – espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza